Orgasmo – reazione del corpo durante le attività sessuali
 Orgasmo (Suspense) – film del 1946 diretto da Frank Tuttle
 Orgasmo – film del 1969 diretto da Umberto Lenzi
 Orgasmo – singolo di Calcutta del 2017